Aglais polaris är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1861. Aglais polaris ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
polaris